Lokomotion bezeichnet:

  die Fortbewegung von Lebewesen
 eine Bahngesellschaft, Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion
 Führungsfunktion, eine Gruppe zu Aufgaben- bzw. Zielerreichung zu bewegen. 

 Siehe auch:

Locomotion